Talheim (bij Heilbronn), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en maakt deel uit van het district Heilbronn
 Talheim (bij Tuttlingen), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en maakt deel uit van het district Tuttlingen